«Luna» puede referirse a:

 La Luna es el satélite natural de la Tierra.
 Un satélite natural, como denominación genérica dada por extensión del concepto a cualquier otro satélite natural.

Personajes ficticios y mitológicos 
 Selene, deidad romana que representaba a la Luna (Selene, en la mitología griega).
 Luna (personaje de Sailor Moon), personaje ficticio de la serie Sailor Moon.
 Luna, protagonista de la serie Planet Survival.
 Luna Maximoff, personaje de Marvel Comics.

Geografía

Bolivia 
 Isla de la Luna, isla situada en el lago Titicaca;

España 
 Luna (Álava), concejo del municipio de Cuartango, Álava;
 Luna (localidad), localidad del concejo de Luna, municipio de Cuartango, Álava;
 Luna (Zaragoza), municipio en Aragón;
 Sierra de Luna, municipio de la provincia de Zaragoza;
 Comarca de Luna, comarca de la provincia de León;
 Río Luna, en la provincia de León;

Estados Unidos 
 Luna (Nuevo México), lugar designado por el censo en el estado de Nuevo México;

Filipinas 
 Luna (Apayao), municipio de la provincia de Apayao;
 Luna (Isabela), municipio de la provincia de Isabela.
 Luna (La Unión), municipio de la provincia de La Unión.
 Luna de Gamu, barrio del municipio de Quirino de Isabela.

Rumania 
 Luna (Cluj), comuna en Cluj;

Arquitectura 
 Luna (arquitectura) es un patio interior. Se encuentra, muy a menudo, en palacios renacentistas aragoneses.

Cine y televisión 
 La luna (película de 1979), película rodada por el director italiano Bernardo Bertolucci.
 Luna (cortometraje) (1994), cortometraje de Alejandro Amenábar.
 La luna (programa de televisión) (1989-1990), programa de Televisión española, presentado por Julia Otero.
 Soy Luna (2016), programa de Televisión argentina de Disney Channel, presentada por Karol Sevilla.

Música 
 Luna (ópera) (1997), ópera del músico español José María Cano.
 Luna (ópera de Luis Jaime Cortez) (n/d), ópera del compositor mexicano Luis Jaime Cortez.
 La Luna (álbum) (2000), álbum de la cantante inglesa Sarah Brightman.
 Luna (canción de Zurdok) (1999), canción del álbum Hombre Sintetizador de la banda mexicana Zurdok;
 Luna (canción de Zoé) (n/d), canción del grupo mexicano de rock Zoé;
 Luna (canción de Juanes) (2002), canción del cantautor colombiano Juanes;
 Luna (canción de Eddy Lover) (2008), canción del cantante panameño Eddy Lover;
 La Luna (canción) (2001), canción de la cantante española Coral Segovia.
 Luna (álbum de Faun) (2014), álbum de la banda folklórica alemana Faun (banda)|Faun.

Artistas musicales 
 Luna (banda) (1991-2005), grupo estadounidense de indie pop.
 La Luna (grupo) (2000-), grupo musical indonesio.
 Luna Sea (1989–2000, 2010-), popular grupo japonés de rock alternativo.
 Luna (cantante) (1993), es una cantante surcoreana, miembro del grupo femenino F(x)
 Luna Rantat (1984), es una cantante española.
 La Luna es una cantante belga de música dance.
 Luna (grupo español) (1981-85), es un grupo español de tecno-pop de los años 1980.

Ciencia y tecnología 
Programa Luna, serie de sondas automáticas soviéticas enviadas a la Luna entre 1959 y 1976.

Varios 
 La Luna (Tarot), carta del Tarot.
 Estación La Luna, estación ferroviaria chilena.
 Luna (tema), Tema de Windows XP.

 Luna (manzana), variedad de manzana.